

Куперстаун — місто, штат Північна Дакота
 Куперстаун — місто, штат Пенсільванія
 Куперстаун — місто, штат Вісконсин
 Куперстаун — селище, штат Нью-Йорк